David Naughton, attore statunitense
David Naughton, produttore discografico britannico